— компьютерная игра, разработанная силами японских студий YS Net и Neilo, монакской Shibuya Productions, и индийской Lakshya Digital. За издание игры отвечает Deep Silver. Является третьей частью серии игр Shenmue от дизайнера Ю Судзуки. Выход игры состоялся 19 ноября 2019 года для игровых платформ Windows и PlayStation 4.

Выход игры сначала анонсировали на конец 2017 года, но в последующем дата была отложена на вторую половину  года. 14 мая 2018 года на сайте игры появилось сообщение о переносе релиза на 2019 год. По словам издателя Deep Silver, дополнительное время необходимо разработчикам для полировки проекта и улучшения его качества. Выпуск игры состоялся 19 ноября 2019 года.

Разработка 
Издатель Sega первоначально планировала выпустить Shenmue III, но из-за плохих продаж первых двух частей и больших затрат на разработку в компании отказались выпускать продолжение. В августе 2005 года на сайте Kikizo появилась информация, что Shenmue III будет объединением первой и второй игры, с включением последних глав, однако позже представители Sega заявили прессе, чтобы о третьей части серии забыли. Однако через некоторое время был анонсирован спин-офф серии Shenmue Shenmue Online, который был позже отменён. Сам создатель Ю Судзуки не раз выражал заинтересованность в возрождении проекта. Однако совершенно противоположное мнение выражали само руководство Sega, а её представители не раз заявляли, что разработка вестись не будет, но отметили серию как одну из наиболее востребованных игр для фанатов.

В ноябре 2011 года, в одном номере журнала PlayStation Magazine просочился слух, что разработка игры ведётся совместно с компанией Sony. А позже филиал Sega of America объявила о поиске исполнительного продюсера для «перезапуска одной из самых любимых серий» компании. Сам Ю Судзуки не комментировал эту информацию, но в интервью фан-сайту «Shenmue Master» признался, что хочет купить авторские права на серию у компании Sega.

Официальный анонс Shenmue III состоялся на конференции компании Sony, в рамках выставки E3 2015. Игра финансируется через краудфандинговый сервис Kickstarter, и будет выпущена на Windows и PlayStation 4. Игра базируется на движке Unreal Engine 4. На Kickstarter была анонсирована дата выхода Shenmue III — конец 2017 года. Но впоследующем выход был перенесён на вторую половину 2018 года.

17 июня 2015 года компания Sony подтвердила свою причастность в разработке игры.

29 мая 2017 года появилась информация от разработчика YsNet, Inc. что Shenmue III не будет участвовать на E3 2017.

30 июня 2017 года появилась информация от разработчика YsNet, Inc. что Shenmue III будет участвовать на выставке Gamescom 2017, где ожидаются анонсы связанные с проектом.
Также был представлен новый логотип игры.

14 мая 2018 года на сайте игры появилось сообщение о переносе релиза на 2019 год. По словам издателя Deep Silver, дополнительное время необходимо разработчикам для полировки проекта и улучшения его качества.

Отзывы 
Согласно агрегатору рецензий Metacritic, игра получила смешанные отзывы критиков (70 баллов из 100).

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2019 года
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Shenmue
Проекты Kickstarter
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с открытым миром
Квесты
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, изданные Deep Silver